Ринко́н (Rincon):

Топоним 
 Ринкон — город на острове Бонайре (Нидерландские Антильские острова).
 Ринкон — индейская резервация народа луисеньо, расположенная в штате Калифорния, США.
 Ринкон-де-ла-Виктория — город в испанской провинции Малага.
 Ринкон-де-Сото — город в испанской провинции Риоха.
 Пурисима-дель-Ринкон — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато.

Фамилия 
 Ринкон, Диого (род. 1980) — бразильский футболист, атакующий полузащитник.
 Ринкон, Томас (род. 1988) — венесуэльский футболист, полузащитник оборонительного плана итальянского «Дженоа».
 Ринкон, Фредди (1966—2022) — колумбийский футболист.